Carlos Alcaraz l-a învins în finală pe Casper Ruud cu scorul de 6–4, 2–6, 7–6(7–1), 6–3 câștigând titlul la simplu masculin la US Open 2022. A fost primul său titlu major și în urma acestei victorii a devenit Nr. 1 mondial la simplu. Ruud, Rafael Nadal, Daniil Medvedev și Stefanos Tsitsipas au fost, de asemenea, în competiție pentru prima poziție în clasament la începutul turneului. Alcaraz a salvat un punct de meci în sferturile de finală împotriva lui Jannik Sinner în drumul său spre titlu.

Alcaraz a devenit cel mai tânăr câștigător de Grand Slam de la Nadal la French Open 2005, cel mai tânăr campion la US Open de la Pete Sampras în 1990, primul jucător masculin născut în anii 2000 care a câștigat un titlu major la simplu și cel mai tânăr numărul 1 mondial din istoria clasamentului AT , depășind recordul deținut anterior de Lleyton Hewitt. Alcaraz a devenit, de asemenea, al treilea jucător care a ajuns la o finală majoră, după ce a câștigat trei meciuri consecutive în cinci seturi, după Stefan Edberg la US Open 1992 și Andre Agassi la US Open 2005. Ruud a fost primul norvegian care a ajuns în finală la US Open.

Daniil Medvedev a fost campionul en-titre, dar a pierdut în runda a patra în fața lui Nick Kyrgios. Acesta a marcat al paisprezecelea US Open consecutiv fără o apărare cu succes a titlului de simplu masculin din 2008. Medvedev a devenit primul jucător din afara Big Four care a fost cap de serie la un major de la Andy Roddick la Australian Open din 2004.

Frances Tiafoe  a devenit primul american care a ajuns în semifinalele US Open de la Andy Roddick în 2006 și în semifinalele oricărui major de la John Isner la Campionatele de la Wimbledon din 2018. Mai mult, a devenit primul jucător masculin afro-american care a ajuns în semifinalele US Open de la Arthur Ashe în 1972.

Nadal a concurat pentru al cincilea titlu la US Open și pentru al 23-lea titlu major de simplu, dar a pierdut în runda a patra în fața lui Tiafoe. Acesta a marcat primul US Open fără ca nici unul dintre primii doi capi de serie să ajungă în sferturile de finală din 2000 și primul major de la Australian Open 2017.

Desfășurarea turneului
Doi jucători de tenis din top zece mondial nu au participat la turneu. Numărul 2 mondial, Alexander Zverev, lipsește din turneu după o accidentare la gleznă din semifinalele de la French Open. De trei ori campion și de nouă ori finalist la US Open, Novak Djokovic nu a îndeplinit condiția de intrare în Statele Unite care impune ca cetățenii din afara SUA să fie vaccinați împotriva Covid-19.

Wu Yibing și Zhang Zhizhen au devenit primii chinezi care au jucat pe tabloul principal de la US Open. Avansarea lui Wu în runda a doua în fața georgianului Nikoloz Basilașvili a marcat prima victorie a unui meci de către un jucător chinez la un Grand Slam în 63 de ani, de când Fu Chi Mei a câștigat la Wimbledon în 1959. Ulterior, Wu a devenit primul chinez care a ajuns în a treia rundă a unui major de la Su Chengchi la Wimbledon în 1946. În prima rundă împotriva neerlandezului Tim van Rijthoven, Chang a pierdut după ce a condus cu 2-0 și a ratat șapte puncte de meci în al treilea set.

Frances Tiafoe a avansat în semifinalele US Open devenind primul american de la Andy Roddick în 2006 și primul jucător afro-american la orice Grand Slam de la MaliVai Washington la Wimbledon în 1996. În drumul său spre semifinale, l-a învins pe Andrei Rubliov, care a plecat învins în al șaselea sferturi de finală majore.

Cu o victorie în cinci seturi în runda a patra împotriva lui Ivașka, italianul Jannik Sinner, în vârstă de 21 de ani, a devenit cel mai tânăr jucător care a ajuns în sferturile de finală la toate cele patru turnee de Grand Slam de la Novak Djokovic, în vârstă de 20 de ani, în 2008. Sinner l-a înfruntat pe Carlos Alcaraz într-o luptă pentru prima sa semifinală din carieră la un major. Meciul, care a durat 5 ore și 15 minute, a devenit al doilea meci ca lungime din istoria US Open, cu 11 minute în urma recordului lui Chang și Edberg din 1992 de 5 ore și 26 de minute. Cu toate acestea, meciul lor de la Flushing Meadows a revendicat recordul pentru meciul care s-a treminat cel mai târziu, pe care Alcaraz l-a încheiat cu un al cincilea as la 2:50 dimineața.  Câștigul de puncte pentru participarea în semifinale ia asigurat lui Alcaraz prima sa participare la Turneul Campionilor, unde s-a calificat ca al doilea jucător după Nadal.

Capi de serie

Calificări

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Jumătatea inferioară

Secțiunea 5

Secțiunea 6

Secțiunea 7

Secțiunea 8

Alte informații

Wild cards

Clasament protejat

Jucători calificați

Note

Legături externe
 Entry List

Masculin
ATP Tour 2022